Космодемья́нское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.

История 
До 1946 года назывался Мользенен.

До 1 января 2014 года входил в состав Добринского сельского поселения.

1 января 2014 года в соответствии с Законом Калининградской области № 229 объединены территории Гурьевского городского поселения, Большеисаковского, Добринского, Кутузовского, Луговского, Низовского, Новомосковского и Храбровского сельских поселений без изменения границ общей территории Гурьевского муниципального района, а городское поселение наделено статусом городского округа и именуется Гурьевский городской округ.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)